Arnold Schneller ist der Name folgender Personen:

* Arnold Schneller (General) (1846–1911), österreichischer Feldmarschallleutnant 
 Arnold Schneller (Chemiker) (* 1952), deutscher Chemiker